Themes – album compilation di Vangelis del 1989
 Themes – album compilation dei Clannad del 1992
 Themes – album dei Silent Stream of Godless Elegy del 2000

Pagine correlate 
 Theme